Sommerer ist der Familienname folgender Personen:

 Amaryllis Sommerer (* 1954), österreichische Autorin
 Bruno Sommerer (1907–1973), deutscher Gewerkschafter
 Christa Sommerer (* 1964), österreichische Medienkünstlerin und Hochschullehrerin
 Peter Sommerer (* 1976), österreichischer Dirigent
 Thomas Sommerer (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler
 Uwe Sommerer (* 1954), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Sommer (Begriffsklärung)